Sztanyiszlav Szergejevics Govoruhin,  (Bereznyiki, 1936. március 29. – Barviha, 2018. június 14.) szovjet-orosz filmrendező, forgatókönyvíró, színész, politikus.

Filmjei

Jegyzetek

 

 

1936-ban született személyek
2018-ban elhunyt személyek
Orosz filmrendezők
Orosz forgatókönyvírók
Orosz színészek
Szovjet színészek
Oroszországi politikusok